Kappacher ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kappacher (* 1993), österreichischer Freestyle-Skier
 Walter Kappacher (* 1938), österreichischer Schriftsteller